Museu Torres García, museu dedicat a Joaquim Torres-Garcia, ubicat a Montevideo (Uruguai)
 Grup de Tecnologia Musical (del seu nom en anglès Music Technology Group), equip de recerca de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona
 Meteosat de tercera generació, grup de satèl·lits meteorològics de la família Meteosat
 Magic: The Gathering, joc de cartes col·leccionables